BiH:
 Kusače (Han Pijesak, BiH), naselje u općini Han Pijesak
 Kusače (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac